Маньчжу — синоним Маньчжурии.
 Маньчжу — название чжурчжэней после 1635 года.